Barra Futebol Clube (Rio de Janeiro), de Teresópolis
 Barra Futebol Clube (Santa Catarina), de Balneário Camboriú
 Barra do Garças Futebol Clube, nome atual do Barra Futebol Clube de Barra do Garças

Desambiguações de futebol